26-е первенство России среди клубов Высшей лиги началось 16 сентября 2017 года.

Участники 

30 участников разделены на 2 группы: «Восток» и «Запад». В группах команды сыграют по 2 игры: на своём и чужом поле. Окончание турнира в группах - 21 апреля 2017 года.

Дивизион «Запад»

Дивизион «Восток»

Турнирная таблица

Восток 

Бомбардиры:
  Данил Сальников (Факел) - 37
  Афган Рахманов (БЛиК-Нефтеюганск) - 33
  Алексей Санников (ЗИК-УрФУ) - 29
  Дмитрий Мазуркевич (Факел-ГДУ) - 28
  Дмитрий Солтанович (Сигма-К) - 28

Лидеры регулярного чемпионата Восток

Статистика дивизиона «Восток» http://amfr.ru/league/high-east/

Запад 

Бомбардиры:
  Никита Хромых (Ядран) — 46
  Денис Голунов (Элекс-Фаворит) — 41
  Денис Целюх (Алмаз-АЛРОСА) — 34
  Максим Серебряков (Оргхим) — 33
  Сергей Орлов (МФК «Динамо») — 30

Лидеры регулярного чемпионата Запад

Статистика дивизиона «Запад» http://amfr.ru/league/high-west/

Этап победителей

1/4 Финала 
 Тюмень-Д 5 : 6 Алмаз-АЛРОСА  первый матч (1-3), ответный матч (4-3)

 ЗИК 6 : 6 Спартак  первый матч (2-4), ответный матч (4-2 «серия пенальти»)

 Факел-Сургут 5 : 15 КПРФ-2  первый матч (2-6), ответный матч (3-9)

 Оргхим 7 : 9 БЛиК-Нефтеюганск  первый матч (3-4), ответный матч (4-2)

https://web.archive.org/web/20180808144556/http://amfr.ru/league/highest/calendar/2123/

Полуфинал 
 Алмаз-АЛРОСА 3 : 9 КПРФ-2  первый матч (1-2), ответный матч (2-7)

 БЛиК-Нефтеюганск 8 : 5 ЗИК  первый матч (1-3), ответный матч (7-2)

https://web.archive.org/web/20180808084426/http://amfr.ru/league/highest/calendar/2124/

Матчи за 3-е место 
 Алмаз-АЛРОСА 9 : 4 ЗИК  первый матч (5-2), ответный матч (4-2)

https://web.archive.org/web/20180809201650/http://amfr.ru/league/highest/calendar/2125/

Финал 
1-й матч

2-ой матч

Общий счёт

 БЛиК-Нефтеюганск 4 — 6 КПРФ-2

Повышение в классе 
Финалист Высшей лиги -"БЛиК-Нефтеюганск"  заявился в Суперлигу на следующий сезон

Итог 

Бомбардир сезона 2018—2017
 Никита Хромых (Ядран-Казань) — 46</u>

Лучший игрок сезона 2018—2017  Владислав Мерлушкин (КПРФ-2)</u>

Лучший вратарь  Давид Савлохов (Алмаз-АЛРОСА)</u>

Лучший защитник  Руслан Курбанов (КПРФ-2)</u>

Лучший нападающий  Алексей Санников (ЗИК)</u>

Призы для пресс-служб 
Лучшая пресс-служба  Оргхим (Нижний Новгород)</u>

Лучший сайт  Спартак (Москва)</u>

Лучшая программка  Оргхим (Нижний Новгород)</u>

Сотрудничество с АМФР Волга-Саратов,  БЛиК-Нефтеюганск</u>

Ссылки 

Соревнования по мини-футболу в России
 Официальный сайт АМФР